Diamond Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Diamond Historic District (Massachusetts), NRHP-Nr. 96001040
 Diamond Historic District (Ohio), NRHP-Nr. 85003508